Trg je lahko:
 trg (urbanizem)
 trg (naselje)
 trg (ekonomija)
 ime več naselij: 
 Trg, slovensko ime mesta Feldkirchen na avstrijskem Koroškem.
 Trg, Ozalj (Hrvaška)
 Stari trg (ime več naselij in trgov v Sloveniji)
 Stari trg, Ivančna Gorica
 Stari trg, Slovenj Gradec
 Stari trg pri Ložu
 Stari trg ob Kolpi
 Novi trg (ime naselij ali trgov)
 Gornji trg, Spodnji trg: mestna predela v Šentjurju